Боргардт, Борггардт — прізвище

 Борггардт Олександр Іванович — (* 19 серпня 1880 — † 18 січня 1937) — український фітопатолог, професор.

 Боргардт Олександр Олександрович (1919—2002) — український фізик